Kompetens kan syfta på

 Kompetens – ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter
 Social kompetens – en individs förmåga (kompetens) att samspela med andra individer
 Digital kompetens – förmåga att kunna använda internet och digital teknik
 Kompetens (juridik) – i juridiska sammanhang befogenheten att avgöra ett visst ärende eller att utföra vissa uppgifter
 Kompetens (språk) –  det system av kunskaper en infödd talare har om sitt eget språk
 Kompetensnivå – ett begrepp som används inom bl.a. Sveriges försvarsmakt

Se även 
 Kompetensflykt 
 Kompetensutveckling
 Kärnkompetens 
 Nyckelkompetens